Eastham kan syfta på:

Geografi

Storbritannien
 Eastham, Merseyside – en by i Merseyside i England
 Eastham, Worcestershire – en ort och civil parish i Worcestershire, England
 Eastham Bridge – ett slott i grevskapet Worcestershire

USA
 Eastham, Massachusetts – en kommun (town) i Barnstable County i delstaten Massachusetts
 Eastham Unit – ett fängelse i Houston County, Texas

Se även 
 East Ham